Backstein  steht für
 Mauerziegel, Baumaterial

 Feldbrandziegel, spezifischer Backstein aus Meilerbrand

 Fehlbrandziegel
 Schmolzziegel, überfeuerter Ziegelstein

Backstein ist der Familienname von

 Joseph Backstein (* 1945), russischer Kurator und Museumsdirektor
Siehe auch:
 Backenstein
 Backofenstein 
 Backsteiner 
 Bagstein